Ел Хуиле има више значења:

 Ел Хуиле (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хуиле (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хуиле (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику